Чуте́евское се́льское поселе́ние — муниципальные образования в России:

 Чутеевское сельское поселение — в Кайбицком районе Татарстана.
 Чутеевское сельское поселение — в Янтиковском районе Чувашии.

См. также 
 Чутеево